Luca Vigiani (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Maurizio Vigiani (1905-1975) – politico italiano.